Miracanthops är ett släkte av bönsyrsor. Miracanthops ingår i familjen Acanthopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bönsyrsor
Miracanthops